Геннадий Корбан:
 Корбан, Геннадий Владимирович (род. 1949) — советский борец классического стиля.
 Корбан, Геннадий Олегович (род. 1970)  — украинский бизнесмен.